Агамія — безшлюбність
 Агамі́я — в біології — спосіб розмноження без участі статевого процесу і запліднення.

Примітки